Moulléla steht für:

 einen Weiler in der Gemeinde Allakaye in Niger, siehe Moulléla (Allakaye)
 ein Dorf in der Gemeinde Bambeye in Niger, siehe Mouléla (Bambeye)
 einen Weiler in der Gemeinde Barmou in Niger, siehe Moulléla (Barmou)
 einen Weiler in der Gemeinde Bouza in Niger, siehe Mounléla
 einen Weiler in der Gemeinde Illéla in Niger, siehe Moulléla (Illéla)
 ein historisches Stadtviertel von Keita in Niger, siehe Mouléla (Keita)
 ein Dorf in der Gemeinde Madaoua in Niger, siehe Moulléla (Madaoua)
 einen Weiler in der Gemeinde Tajaé in Niger, siehe Moulléla (Tajaé)
 einen Weiler in der Gemeinde Takanamat in Niger, siehe Moulléla (Takanamat)

Siehe auch:
 Mouléla